Scopelosaurus är ett släkte av fiskar. Scopelosaurus ingår i familjen Notosudidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxtobisartade fiskar
Scopelosaurus